Ли-Э́ллин Бе́йкер (; 13 марта 1972, , Кентукки, США) — американская , ,  и .

Карьера 
Ли-Эллин Бейкер начала карьеру актрисы кино и озвучивания в начале 1990-х годов. На данный момент на счету Бейкер более 50-ти ролей в кино, включая озвученных ею персонажей.

В конце 2008 года Ли-Эллин, будучи на последних сроках беременности, завершила съёмки в телесериале «Ханна Монтана», где она играла роль телеведущей Микки. Тогда же она прошла кастинг на роль многодетной матери Эми Данкан в телесериал «Держись, Чарли!». В начале 2009 года Бейкер родила сына Гриффина и вскоре приступила к съёмкам в «Держись, Чарли!», где снималась до 2013 года.

Личная жизнь 
С 6 марта 2004 года Ли-Эллин замужем за Китом Джеймсом Кауффманом. У супругов есть два сына — Гриффин Самюэль Кауффман (род. 28.01.2009) и Бейкер Джеймс Кауффман (род. 18.09.2012). Старший сын Гриффин страдает диспраксией с 3-х лет, а младший Бейкер — целиакией.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии